Stronger Than Pride — третий студийный альбом группы Sade, вышедший в 1988 году.

Список композиций 
 «Love Is Stronger Than Pride» (Sade Adu, Andrew Hale, Stuart Matthewman) — 4:20
 «Paradise» (Adu, Hale, Matthewman, Paul S. Denman) — 4:05
 «Nothing Can Come Between Us» (Adu, Matthewman, Hale) — 4:25
 «Haunt Me» (Adu, Matthewman) — 5:53
 «Turn My Back on You» (Adu, Hale, Matthewman) — 6:09
 «Keep Looking» (Adu, Hale) — 5:24
 «Clean Heart» (Adu, Matthewman, Hale) — 4:04
 «Give It Up» (Adu, Matthewman, Hale) — 3:52
 «I Never Thought I’d See the Day» (Adu, Leroy Osbourne) — 4:16
 «Siempre Hay Esperanza» (Matthewman, Adu, Osbourne) — 5:15

Чарты

Сертификаты 

 3× platinum
  RIAA: 3,000,000

 2× platinum
  SNEP: 600,000

 Gold
  IFPI: 100,000

 Platinum
  IFPI: 50,000
  NVPI: 60,000
  CRIA: 100,000
  BPI: 300,000

Примечания 

Альбомы Epic Records
Альбомы Sade
Альбомы, сертифицированные как платиновые Канадской ассоциацией звукозаписывающих компаний